Міста Ліберії — список найбільших міст держави Ліберія. У списку представлено дані про населення за результатами переписів 1974 і 2008 років.

Джерела

Посилання 

 United Nations: 2008 National Population and Housing Census  
 City Population — Населення міст Ліберії  
 Liberia Institute of Statistics and Geo-Information Services (LISGIS)
 World Gazetteer — Einwohnerzahlen der Städte Liberias — Міста Ліберії за населенням (нім.) 

 
Ліберія